Luis Augusto de Borbón, (Saint-Germain-en-Laye, 31 de marzo de 1670-Sceaux, 14 de mayo de 1736), duque de Maine, de Aumale, príncipe soberano de Dombes y conde de Eu, fue el primero de los hijos ilegítimos nacidos de la relación habida entre el rey francés Luis XIV y Madame de Montespan.

Primeros años de vida 
Nació en Saint-Germain-en-Laye, fue legitimado a los 3 años en diciembre de 1673 y su padre además le entregó el título de Duque de Maine, el mismo día su hermana Luisa Francisca de Borbón también fue legitimada y conocida desde ese momento como Mademoiselle de Nantes.

Versalles 
Al momento de ser introducido en la Corte real de Versalles no tardó en convertirse en el favorito de su padre el rey y tuvo importantes tutores como François-Henri de Montmorency quien se encargó del entrenamiento militar de Luis Augusto, pero este jamás demostró grandes dotes como soldado. El amor de su padre le valdría más títulos como el de Príncipe de Dombes, Duque de Aumale y Conde de Eu, algunos de ellos cedidos por la Gran Mademoiselle, Ana María Luisa de Orleans, duquesa de Montpensier, y por presiones del rey.

Matrimonio e hijos 
Como un hijo legitimado del rey de Francia tuvo derecho a un prestigioso matrimonio, se barajó incluso el comprometerle con su prima Isabel Carlota de Borbón-Orleans, hija de su tío Felipe de Francia, duque de Orleáns; finalmente la elegida para transformarse en duquesa de Maine fue Mademoiselle de Charolais Luisa Benedicta de Borbón-Condé, hija del príncipe Enrique III de Condé, ambos contrajeron matrimonio en 1692. La pareja tuvo siete hijos:

 Mademoiselle de Dombes (1694)
 Luis Constantino (1695-1698), príncipe de Dombes.
 Mademoiselle de Aumale (1697-1699)
 Luis Augusto (1700-1755), príncipe de Dombes.
 Luis Carlos (1701-1775), conde de Eu.
 Carlos (1704-1708), duque de Aumale.
 Luisa Francisca (1707–1743), mademoiselle de Maine.

En 1714 el rey lo puso a él y a su hermano menor el Conde de Tolosa en la línea de sucesión al trono tras el desastroso año que se llevaría la vida de tres de los herederos legítimos del Rey Sol. El año siguiente el rey falleció, como última voluntad había entregado la regencía de su bisnieto Luis XV de Francia a su sobrino el duque de Orleáns y al duque de Maine, pero el primero logró la anulación del deseo del fallecido monarca y se quedó con la regencia en solitario. Ante esto Maine y su esposa comienzan una conspiración para reemplazar a Orleáns por el rey de España Felipe V, sobrino de Luis Augusto. La conjura fue descubierta y el duque exiliado, años después moriría en Sceaux.

Ancestros

Referencias 

Duques de Maine
Nobles de Francia del siglo XVII
Nobles de Francia del siglo XVIII
Casa de Borbón-Maine
Legitimados de Francia
Hijos ilegítimos de monarcas de Francia
Duques de Aumale
Nacidos en Saint-Germain-en-Laye
Fallecidos en Isla de Francia